Spier, est une commune des Pays-Bas

Patronyme 
 Bernd Spier (1944-2018), chanteur allemand ;  
 Jo Spier (1900-1978), illustrateur néerlandais ;   
 Julius Spier (1887-1942), psychologue allemand ;   
 Wolfgang Spier (1920-2011), metteur en scène et acteur allemand.